Это — список самых ярких звёзд в созвездии Рыбы. Звёзды отсортированы в порядке убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

 
Рыбы